Cassandra est un épisode de la série télévisée Stargate SG-1. C'est le quinzième épisode de la saison 1.

Scénario 

SG-1 part sur P8X-987 rejoindre SG-7 pour observer avec eux un trou noir pendant une éclipse ; mais à peine arrivés, ils découvrent le corps d'un homme avec le visage tuméfié. O'Neill ordonne de mettre des masques à gaz (sauf Teal'c, puisqu'il est a priori protégé par son symbiote). Ils découvrent rapidement que tous les habitants de cette planète sont morts, SG-7 compris.

Une équipe médicale est alors envoyée sur place, menée par le docteur Fraiser. Elle décontamine la base que SG-7 avait installée pour le télescope et fait passer des examens médicaux à SG-1. O'Neill est le premier à être examiné car il a touché l'une des victimes. SG-1 part ensuite dans le village pour recenser toutes les victimes. Les membres trouvent une jeune fille qui, apparemment, ne souffre d'aucun symptôme mais s'est réfugiée dans le mutisme. Après examen, Fraiser découvre qu'elle n'est pas contaminée et, plus étonnant, que son sang contient du Naquadah. Après discussion, SG-1 et Fraiser décident de ramener la jeune fille sur Terre. Pendant ce temps, O'Neill et Teal'c vont tout de même rester afin d'observer le trou noir pendant l'éclipse.

Une fois sur Terre, Fraiser fait son rapport au Général Hammond : elle pense que le SGC a introduit une bactérie normalement inoffensive qui a muté au contact d'un organisme local, pour devenir cette infection mortelle. Elle pense aussi que la jeune fille a sûrement une immunité naturelle à cette infection et c'est pour cette raison qu'elle a autorisé sa venue sur Terre.

Alors que Carter passe beaucoup de temps avec la jeune fille, celle-ci se met enfin à parler : elle s'appelle Cassandra. Elle lui dit alors qu'elle a mal au cœur. Après que Fraiser lui ait fait des examens, elle s'évanouit dans l'infirmerie de la base et fait un arrêt cardiaque. Fraiser parvient à la ramener mais découvre qu'un objet se trouve près de son cœur alors qu'il n'était pas présent il y a quelques heures. Le médecin tente alors d'effectuer une biopsie mais au moment de prélever l'échantillon, le cœur de la jeune fille s'arrête de nouveau puis repart tout seul au moment où on allait utiliser le défibrillateur. Il devient alors évident que l'on ne peut pas lui enlever sans qu'elle meure.

L'échantillon prélevé montre qu'un des côtés de l'objet est composé de potassium et de fer, tandis que l'autre est composé de Naquadah que l'objet récupère dans le sang. Le tout est séparé par une couche de tissu adipeux qui se désagrège lentement. Or Carter pense que mettre en contact du potassium et du Naquadah provoque une explosion et l'expérience qu'elle réalise en utilisant des quantités infimes de ces composés le prouve.

Pendant ce temps sur la planète, O'Neill et Teal'c effectuent leurs observations quand ils aperçoivent une étoile proche de l'éclipse. O'Neill demande à Teal'c de zoomer dessus et ils découvrent un Ha'tak qui se trouve en orbite au-dessus de la planète. Teal'c identifie alors le vaisseau comme étant celui de Nirrti, un des ennemis d'Apophis. Ils s'aperçoivent alors que le vaisseau lance deux planeurs de la mort et abandonnent le télescope.

Réunion de crise au SGC : Jackson expose sa théorie selon laquelle les Goa'ulds ont tué toutes les personnes vivant sur la planète à l'exception de Cassandra et se sont arrangés pour que les terriens croient être responsables de ce désastre afin qu'ils ramènent Cassandra sur Terre dans l'optique de détruire le SGC. D'après Fraiser, le tissu adipeux se désagrège à un rythme régulier et permet une estimation très précise : il leur reste exactement 1 heure et 52 minutes. Après avoir téléphoné à ses supérieurs, Hammond donne l'ordre de renvoyer Cassandra sur sa planète d'origine.

O'Neill et Teal'c sont poursuivis par les deux planeurs de la mort. Pendant qu'ils sont à couvert, Teal'c raconte à O'Neill ce qui s'est passé lors de négociations entre Nirrti et Apophis quand ce dernier avait pris le contrôle d'une porte sur une planète. La négociation était un piège et la porte fut détruite dans une immense explosion, dans laquelle le négociateur avait littéralement explosé.

Au SGC, Carter s'apprête à ramener Cassandra mais celle-ci tombe dans le coma pendant que l'on entre l'adresse. La porte s'active alors avant la fin de la composition de l'adresse, Teal'c et O'Neill arrivent et ce dernier leur crie d'éloigner Cassandra de la porte. Un peu plus tard, SG-1 et Hammond réfléchissent aux options qu'il leur reste. O'Neill pense alors à un ancien silo nucléaire qui se trouve à 20 minutes de la base. Une fois arrivés sur place, Samantha descend seule par l'ascenseur avec Cassandra. Pendant la descente, la jeune fille sort du coma. Arrivées en bas, Carter enferme Cassandra dans le silo et remonte en larmes dans l'ascenseur. Mais elle se ravise et retourne auprès de Cassandra, malgré le contre-ordre de O'Neill. Arrivé à l'heure fatidique, rien ne se passe. Carter explique alors qu'elle a eu un flash : Cassandra est tombée dans le coma dès qu'elle s'est approchée de la porte pour en sortir dès qu'elle en a été suffisamment éloignée. La scientifique a compris avant les autres que tant que Cassandra ne s'approchait pas de la porte, ils ne couraient aucun risque.

On retrouve SG-1 quelque temps plus tard, l'objet près du cœur de Cassandra a été réabsorbé par son organisme. O'Neill lui offre alors en guise de cadeau de bienvenue sur Terre un chien.

Distribution 

 Richard Dean Anderson : Jack O'Neill
 Amanda Tapping : Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Michael Shanks : Daniel Jackson
 Don S. Davis : George Hammond
 Teryl Rothery : Janet Fraiser
 Katie Stuart : Cassandra
 Gary Jones : Walter Davis

Voir aussi 

 Saison 1 de Stargate SG-1

Épisode de Stargate SG-1

it:Episodi di Stargate SG-1 (prima stagione)#Il cavallo di Troia